Ре́дька:

 Редька — небольшой род одно- и многолетних травянистых растений семейства Капустные.

Топоним 
 Редька — деревня в Прудковском сельсовете Мозырского района Гомельской области Беларуси.

Фамилия 
 Редька, Анна (род. 1989) — украинская гандболистка.
 Редька, Степан Емельянович (род. 1915) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Редька полевая 
 Редька посевная
 Редькин
 Редькино